Mikhaïlov (masculin) ou Mikhaïlova (féminin) peut faire référence à :

Toponymes

Sur Terre 
Mikhaïlov, ville de l'oblast de Riazan, en Russie ;
Knez Mihailova, principale rue piétonne de Belgrade, en Serbie.

Sur d'autres corps 
 , astéroïde découvert pat l'astronome Lioudmila Jouravliova en 1972 ;
 la patera de Mikhaïlova (Mikhaylova Patera), sur Vénus.

Patronymes 
Alexandre Mikhaïlov (1855-1884), révolutionnaire russe ;
Alexandre Mikhaïlov (1944-), acteur russe et soviétique ;
Alexandre Mikhaïlov (1951-), gouverneur de l'oblast de Koursk, en  Russie ;
Aliona Mikhaïlova (1995-), actrice russe ;
Anatoliy Mikhailov (1936-2022), athlète soviétique
Anton Mikhailov (1986-), coureur cycliste israélien ;
Boris Mikhaïlov (1931-), photographe ukrainien ;
Boris Mikhaïlov (1944-), joueur soviétique de hockey sur glace ;
Borislav Mikhailov (1962-), président de la Fédération de Bulgarie de football ;
Daria Mikhaïlova (1836-1892), infirmière russe ; 
Evguenia Mikhaïlova (1949-), chercheuse, académicienne, philanthrope et femme politique russe ;
Guennadi Mikhailov (1974-), coureur cycliste russe ;
Lev Mikhaïlov (1936-2003), musicien soviétique  ;
Lev Mikhailov (1938-2004), patineur artistique soviétique ;
Maksim Mikhaïlov (1988-), joueur de volley-ball russe ;
Mikhaïl Mikhaïlov (1971-), joueur et entraîneur de basket-ball russe ;
Mikhaïl Mikhaïlov (1973-), footballeur bulgare ;
Nikolaï Mikhaïlov (1906-1982), homme politique soviétique ;
Sergueï Mikhaïlov (1971-), directeur général de l'agence de presse russe ITAR-TASS ;
Sergueï Mikhailov (1958-), homme d'affaires et criminel russe ;
Snezhana Mikhaylova (1954-), joueuse de basket-ball bulgare.

Voir aussi 

Mikhaïlovka



Homonymie de patronyme
Patronyme russe